Центробаскет — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1965 г. под эгидой ФИБА (Америка). В турнире принимают участие национальные команды Мексики, Центральной Америки и Карибского бассейна. Страны формируют собственную федерацию Центральной Америки и Карибского бассейна (). Команды, занявшие первые три или четыре места, попадают на Чемпионат Америки по баскетболу, откуда могут квалифицироваться на Олимпийские игры или чемпионат мира.

Турнир мужских сборных

Турнир женских сборных

Ссылки 
 Архив ФИБА
 История команды Панамы
 История команды Пуэрто-Рико и Доминиканской республики
 История команды Кубы
 История команды Виргинских островов
 Конфедерация баскетбола стран Карибского бассейна
 Центробаскет на сайте Todor66.com

Международные соревнования по баскетболу